Заи́мис () — греческая фамилия, известная политическими деятелями.

 Заимис, Александр (1855—1936) — сын Тразибула Заимис, 6 раз был премьер-министром Греции (1897—1899, 1901—1902, 1915, 1916, 1917, 1926—1928)
 Заимис, Андрей (1792—1840) — один из деятелей греческой революции 1821—28
 Заимис, Тразибул (1822—1880) — сын Андрея Заимиса, премьер-министр Греции (1869—1870, 1871)